Krepost (Крепость) signifie forteresse en russe. Il peut désigner:
 Le navire Krepost, en service autour de 1700.
 , film d'animation russe de Fiodor Dmitriev sorti en 2015